Honores steht für:

 Honores Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Los Honores, Wandbehang